Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS) ist eine Kassenanwendungs-Software mit Warenwirtschaftsfunktionalitäten und kann branchenübergreifend im filialisierten Einzelhandel eingesetzt werden. Sie ist ein Teil der Microsoft Dynamics Unternehmenssoftware Anwendungen und wird von Microsoft entwickelt.

Weblinks 
Microsoft Dynamics RMS Official Website

Retail Management System